Expédition est un terme parfois employé pour désigner une opération militaire en territoire éloigné ; dans les armées modernes, on parle de projection. Parmi les expéditions connues :

Antiquité 
 Expédition de Sicile (415-413 avant J.-C.) par les Athéniens
 Expédition des Dix-Mille (401-400 avant J.-C.) par les mercenaires grecs
 Grande Expédition (280-279 avant J.-C.) par les Celtes
 Expéditions de Jules César en Bretagne (55-54 avant J.-C.)
 Expéditions romaines en Afrique subsaharienne du

Moyen Âge 
 Expéditions de Mahomet (623-632)
 Expéditions des Rus' en mer Caspienne (864-1041)

Époque moderne et contemporaine

Empire ottoman 
 Expéditions navales ottomanes dans l'océan Indien (1509-1589)
 Expéditions ottomanes au Maroc (1553-1594)
 Expédition de Najd (1817-1818)

Chine 
 Expédition du Nord (1853-1855), expédition de l'Ouest (1853-1856) et expédition de l'Est (1859-1861) pendant la révolte des Taiping
 Expédition du Nord (1926-1928) menée par le Kuomintang contre les seigneurs de la guerre

États-Unis 
 Expédition de Formose (1867)
 Expédition de Corée (1871)

France 
 Expédition de Djidjelli dans la régence d'Alger (1664)
 Expédition de Moka (1708)
 Expédition de Sardaigne (1793)
 Expédition du Tyrol (1797)
  en 1796 et 1798
 Expédition ou campagne d'Égypte (1798-1801)
 Expédition de Saint-Domingue (1801-1803)
 Expédition d'Espagne (1823)
 Expédition de Morée (1828-1833)
 Expédition d'Alger (1830)
 Expédition de Constantine (1836) et plusieurs autres opérations de la conquête de l'Algérie par la France 
 Expédition du Maroc (1844)
 Expédition de Syrie (1860-1861)
 Expédition du Mexique (1861-1867) 
 Expédition française en Corée (1866)
 Expédition du Tonkin (1883-1885)
 Expédition de Madagascar (1894-1895)

Italie 
 Expédition des Mille (1860)

Royaume-Uni 
 Expédition militaire britannique au Tibet (1903-1904)

Coalitions dans les guerres de la Révolution et de l'Empire 
 Expédition de Quiberon (1795)
 Expédition anglo-russe ou invasion anglo-russe de la Hollande (1799)
 Expédition de Walcheren (1809)

Alliés de la Première Guerre mondiale 
 Expédition de Salonique (1915-1918)

Voir aussi 
 

Histoire militaire